Аэропо́рт Пу́дож  — гражданский аэропорт города Пудожа в Карелии.
Аэродром (посадочная площадка) способен принимать самолёты Ан-2, Ан-28, а также вертолёты типа Ми-8 и классом ниже .
Первые рейс самолёта в Пудож был совершён 13 февраля 1929 года и являлся санитарным — в Москву на самолёте Юнкерс Ф-13 была перевезена учительница, умиравшая от гангрены .
25 января 1934 года состоялся первый пробный рейс начальника местных авиалиний Хромцова на самолёте Ш-2 на Пудож с целью подыскания посадочной площадки для новой пассажирской линии . 19 января 1934 г. была открыта ежедневная воздушная линия из Петрозаводска на Пудож.
До 1956 года аэропорт Пудож находился в деревне Кулгала, что вызывало неудобства для пассажиров, вынужденных переправляться через реку Водла. В 1956 году была построена новая площадка, способная принимать самолёты По-2, Як-12, Ан-2. В 1967 году началось строительство аэровокзала, и через два года он был принят в эксплуатацию. В 1971 году была принята в эксплуатацию новая взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием.
В 1988 году стали осуществляться рейсы на Петрозаводск на самолётах Ан-28. В 1990-х годах рейсы были отменены, до конца 1990-х гг. действовали пассажирские рейсы на вертолётах Ми-8.
В настоящее время в Пудоже базируется одно из подразделений ГУ Республики Карелия «Северо-Западная база авиационной охраны лесов». С 18 ноября 2011 года пассажирские чартерные рейсы вертолёта Ми-8 возобновлены .

Примечания

См. также 
 Транспорт в Карелии

Аэропорты Карелии
аэропорт